Gabersdorf (Steiermark) - gemeente in Oostenrijk
 Gabersdorf (Neder-Oostenrijk) - kadastrale gemeente in Oostenrijk
 Gabersdorf, Duitse naam van Wojbórz - dorp in Polen
 Gabersdorf, Duitse naam van Libeč (Trutnov)  - wijk van Trutnov in Tsjechië
 Gabersdorf (werkkamp) - buitencommando van Concentratiekamp Gross-Rosen in Trutnov